Unidade astronômica
 União Africana
 United Artists
 United Airlines
 Código ISO da Ucrânia
 UA, cantora japonesa
 UA - Universidade de Aveiro
U.A. High School

Desambiguações de siglas